Kalámi (en ) est une ville située au nord-est de l'île de Corfou, en Grèce.

Kalámi se trouve au nord de la ville de Rachi et au sud de celle de Plagia, face à l'Albanie.

À Kalámi se trouve la baie Kouloura, une petite crique doté d'un port, dont la principale bâtisse appartient à la famille Agnelli.

Localité à Corfou